Фонд Загубленного Детства (сокращённо — ФоЗД, FoZD или FoZ.D.) — товарищество с ограниченной ответственностью, официально зарегистрированное 6 марта 1992 года. Под эгидой ФоЗД в Москве были открыты музыкальное кафе «Отрадное» (оно же «Отрыжка») на Алтуфьевском шоссе, клуб «К-37» (он же «Калявка») на Новослободской и клуб «Sexton Fo.Z.D.» на Соколе (он же просто «Секстон»).

История создания и развития Фонда Загубленного Детства 
Соучредителями Фонда стали рок-музыканты, металлисты и участники мотоклуба «Ночные Волки» (в числе основателей — Алексей Поляков, гитарист группы «Монгол Шуудан», его брат Владимир Поляков и Олег «Гастелло» Абрамов; в числе соратников — лидер «Ночных Волков» Александр «Хирург» Залдостанов, гитарист группы «Тупые» Владимир Чижевский  и др.). В оригинальном виде название фонда звучало как «Фонд „Загубляное детство“».

Сотворили это дело братья Алексей и Владимир Поляковы и Олег Абрамов. Все втроем они представляют «Фонд Загубленного Детства». Кстати, Алексея Полякова тусовка хорошо знает: он играет в «Монгол Шуудан» на бас-гитаре, а до этого работал с «Институтом Косметики». Братья делали здесь дискотеки и мечтали о «живых» концертах. А Олег Абрамов путешествовал по точкам и искал площадку и единомышленников для открытия рок-кафе. И поскольку это — богоугодное дело, то судьба свела всех троих вместе.

6 марта 1992 года было учреждено товарищество с ограниченной ответственностью — «Фонд „Загубляное детство“». Президентом фонда назначен музыкант и писатель Олег «Гастелло» Абрамов.

15 января 1993 года Фондом Загубленного Детства был учреждён и зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ журнал «Русский рок» (рег. № 01105О). Главным редактором назначен журналист Владимир Марочкин.

4 февраля 1993 года в Московской регистрационной палате было зарегистрировано музыкальное агентство «СЕКСТОН ФО.З.Д.» (товарищество с ограниченной ответственностью). Директором агентства стал тур-менеджер Роман Шелест, ранее работавший с группой «Монгол Шуудан».

1 апреля 1993 года в клубе «Sexton FoZ.D.» состоялась первая церемония награждения деятелей рок-музыки, получившая название «Праздник Загубляного Детства». Церемония стала регулярной и проводилась с 1993-го по 2000-й год.

Праздник Загубленного Детства 
Праздник Загубленного Детства — церемония вручения наград по номинациям за высшие достижения в области отечественной рок-музыки. Победители в номинациях выявлялись путём опроса специалистов: анкеты с номинациями заполняли продюсеры, директора, арт-менеджеры и звукооператоры рок-клубов, директора и диджеи известных радиостанций, рок-журналисты и редакторы. Первое награждение состоялось в 1993 году, когда во время шуточной церемонии чествовали отличившихся за предыдущий год деятелей рок-музыки. С 1993 по 2000 год церемониями Праздника Загубленного Детства руководил музыкальный критик и публицист Владимир Марочкин. По его словам, Праздники Загубленного детства «стали у нас в рок-сообществе аналогом заокеанской премии „Грэмми“, что связано с некоей специфической процедурой согласований, поскольку победители в номинациях определялись путём анкетирования журналистов, продюсеров и других специалистов».

Где и когда вручались премии за Загубленное детство 
Все началось 7 лет назад с шутки: «Наши мамы и бабушки всегда говорили нам, что, слушая рок, мы губим своё детство. И вот мы его загубили!". Как это часто бывает, шутка обернулась реальностью…

Сначала это была шутка, а теперь Праздник превратился в серьёзное мероприятие, проходящее в самых престижных залах столицы.

1993 год 
Первое награждение Премией ЗД прошло 1 апреля 1993 года в московском клубе «Sexton FoZ.D.».
Первый праздник — «Они Загубили Своё Детство-92» состоялся в «Секстоне» 1 апреля.
Это было театрализованное шоу, декорированное под партсобрание. На сцене под красным знаменем стоял стол президиума, накрытый газетой «Труд», на которой лежали порезанная колбаска, плавленый сыр, стояли бутылки портвейна «Ереванский». В президиуме сидели, как положено, три человека: Великий магистр Ордена куртуазных маньеристов Вадим Степанцов, сотрудница фирмы «Фили» Ольга Немцова и рабочий Лёша. Задача президиума — «другим наливать и себя не забывать». У входа в клуб панк по фамилии Ленин каждому входящему наливал стакан портвейна, человек должен был стакан принять и расписаться: «Принял».

Призом в этом шоу были вымпел «Победителю социалистического соревнования», справка о загубленном детстве и стакан портвейна

1994 год 
Вторая торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-93», состоялась в апреле 1994 года в московском клубе «Sexton FoZ.D.». Начиная с этого праздника единым призом во всех номинациях становится чёрная майка с надписью на спине «Я загубил своё детство!».
Народу собралось много, яблоку было упасть негде, ведущему Юре Спиридонову приходилось продираться к сцене чуть ли не с боем. Всего охрана насчитала около семисот человек… хотя «Секстон» при всём желании вмещал не более двухсот. На сцене — совместный джэм групп разных поколений: «Оловянные Солдатики» представляли русский рок 60-х, «Чудо-Юдо» явилось живым напоминанием об андеграунде 80-х, «Тайм-Аут» представлял сегодняшний день рок-сообщества. Толя Крупнов и Гриня Безуглый дуэтом спели «обелисковый» хит «В пельменной»…

1995 год 
Третья торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-94», состоялась 2 апреля 1995 года в московском клубе «Не бей копытом».

Мне памятен Праздник Загубленного Детства 1995 года, на котором музыканты группы «Цветы» получили майки лидеров за победу в номинации «Возвращение года». Певца Александра Лосева, буквально за несколько часов до Праздника отыскали на даче и привезли в клуб «Не Бей Копытом», где проходила номинация. Лосев не знал, куда его пригласили, но когда ведущие объявили о победе его «Цветов», он заплакал, совершенно не стеснясь бушующего зала. Возможно, этот выплеск эмоций и есть главное достояние Праздника Загубленного Детства!

А вечером происходил тотальный концерт в клубе «Не бей копытом» по случаю вручения призов «Фонда загубленного детства», где я стала «Крутизной года», «Вокалисткой года» и «Композитором года». «Регги-Ковчег» в целом и по частям тоже получил кучу мест в разных номинациях. Даже Сергей Калугин стал «гитаристом года» почему-то именно в качестве музыканта группы «Регги-Ковчег» (хотя сам регги терпеть не может и играл его с нами очень мало)… Именно на этом концерте, напоминавшем вавилонское столпотворение, меня, только что прибывшую со студии и вышедшую на минуту из набитой людьми гримёрки в зал, чтобы попытаться (безуспешно) сдать шубу в переполненный гардероб, не хотел пускать обратно и ударил небейкопытовский охранник. «Ночные волки» разбили ему за это нос и заставили извиниться — так и помню страшное зрелище, как он размазывает по носу кровь и вдавливает из себя «извините». Я при этом была довольно домашней девочкой, которой из средств самообороны известны одни слёзы, и только про себя удивлялась, куда же это я родилась. Похоже, эти апрельские дни отличались какой-то особой концентрацией добрых и злых сил.

1996 год 
Четвёртая торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-95», состоялась 28 апреля 1996 года в ДК им. 40-летия Октября.

1997 год 
Пятая торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-96», состоялась 22 июня 1997 года в «Р-Клубе», располагавшемся в то время на улице Талалихина, 28.

Вчера вечером в «Р-Клубе» прошёл очередной «Праздник Загубленного Детства». Это — единственный сегодня в России профессиональный конкурс для рок-музыкантов. В 1997 году умерли пышнотелые «Звезда» и «Овация», а «Праздник», как родился в 1992 году в клубе «Секстон-ФоЗД», так и жив до сих пор без ссылок на трудности и проблемы и пользуется большим авторитетом среди музыкантов и любителей рок-музыки. В «Р-Клубе» собрались многие значимые для нашего рок-сообщества люди: Валерий Скородед, Жан Сагадеев, Дмитрий Ревякин, Наталья Медведева, «Квачи» и многие другие…

1998 год 
Шестая торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-97», состоялась в 1998 году в московском «Р-Клубе».

1999 год 
В 1999 году ФоЗД принял участие в празднике газеты «Московский комсомолец». На сцене, установленной в аллее Дружбы Лужников, где для рок-музыкантов была организована специальная площадка, прошла очередная встреча «Тех, кто Загубил Своё Детство» со своими поклонниками.
… Площадка «Загубленное детство — Невское пиво» собрала ветеранов русского рока — «Круиз», «Черный Кофе», «Мистер-Твистер», «СВ», «Бахыт Компот» — и новые имена: тяжелая команда «Кайман», «Хиппи Хаос», в которой играет Дмитрий Четвергов, неоднократно признававшийся лучшим гитаристом России, и ещё один ветеран русского рока Александр Грецынин, а также Дмитрий Перец. Сам Перец раньше был известен как DJ Ленин (прозванный так за лысину), а на барабанах у них Хэнк — экс-ударник «Альянса» и «Морального кодекса».
Были и по-настоящему молодые группы. Например, модные в московских клубах «Маленькие помощники мамы» и «Точка росы», а также команда, которую создала Ольга Безуглая — дочь гитариста «Круиза» Григория Безуглого.
Концерт, правда, был прерван форс-мажорным обстоятельством — шквальным дождем, против которого «Загубленному детству» выставить было нечего — крыши над сценой и пультом не было. Последним на сцене со стихией героически боролся Тарас Учитель со своей «Русской правдой». Тарас на самом деле учит детей истории в одной из московских школ, и более того — представлен на соискание звания «Заслуженный учитель РФ». После «Русской правды» должен был выступать «Э. С. Т.», что, как известно, означает «Электро-судорожная терапия». Но музыканты не решились оправдать своё название — все-таки 380 вольт и 35 ампер…

2000 год 
Седьмая (и последняя) торжественная церемония вручения наград ФоЗД, «Они Загубили Своё Детство-99», состоялась 1 апреля 2000 года в Московском дворце молодёжи при стечении трёх тысяч фанатов, музыкантов и журналистов.

Петр Подгородецкий, получая 1 апреля 2000 года при большом стечении народа этот подарочек, не мог скрыть своего восторга и удивления: «Боже мой! Лучшим клавишником меня называли ровно 20 лет назад, в 1980 году!..»

Группа «Ария» на вручении так и не появилась. Зато пришедшие на концерт поклонники рока смогли насладиться выступлением группы «Король и шут», а также коллективов «Маврик», «Черный кофе» и «Регулярные части авантюристов».

Подытоживая деятельность ФоЗД по проведению Праздников Загубленного Детства, Владимир Марочкин дал такое объяснение прекращению награждений:

Последний праздник был проведен в 2000 году, после чего анкетирования больше не проводились, поскольку разные «Мумии Троллей» да «Их радио» нокаутировали всю музыкальную жизнь Родины.

Номинации премии «Загубленное Детство»

Интересные факты 
 Единственная группа, собравшая полный комплект «чёрных маек лидера» по всем номинациям — группа «Тайм-Аут».
 Существовал также Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА» (не имевший никакого отношения к рок-музыке и учреждённый Творческим объединением «Триумф», Компанией «Галилео» и Некоммерческим фондом содействия развитию детского и юношеского творчества «Триумф»).

См. также 
 Степной волк (премия)

Примечания 

Фонды
Русский рок